

Toponyme 
 Lalonquère, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Maspie-Lalonquère-Juillacq ;
 Maspie-Lalonquère, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Maspie-Lalonquère-Juillacq ;
 Maspie-Lalonquère-Juillacq, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme